Sydney Football Stadium (1998), antigo estádio de futebol de Sydney, demolido em 2019
 Sydney Football Stadium (2022), novo estádio de futebol de Sydney, construído em seu lugar e inaugurado em 2022